Erbprinzenpalais ist der Name folgender Gebäude:

 Erbprinzenpalais in Dessau, siehe Erbprinzliches Palais Dessau
 Erbprinzenpalais in Rastede, siehe Schloss Rastede#Das Erbprinzenpalais
 Erbprinzenpalais in Regensburg, siehe Kloster Prüfening #Stadtpalais
 Erbprinzenpalais in Saarbrücken, siehe Schloss Saarbrücken
 Erbprinzenpalais in Stuttgart, siehe Mittnachtbau#Vorgängerbauten
 Erbprinzenpalais in Wernigerode, siehe Lindenallee 27 (Wernigerode)
 Erbprinzenpalais in Wiesbaden, siehe Erbprinzenpalais